Existuje více kostelů zasvěcených sv. Janu Nepomuckému:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Dejvice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Hradčany)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Košíře)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Velká Chuchle)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce (Nové Město)

Středočeský kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Bukovno)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Cerhenice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Kutná Hora)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Mladá Boleslav)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Rejšice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Rožmitál pod Třemšínem)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Slatina)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Stříbrná Skalice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Svatý Jan)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Šemanovice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Štěchovice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Tetín)

Jihočeský kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (České Budějovice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Člunek)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Hluboká nad Vltavou)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Sedlec)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Svatý Jan nad Malší)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Větřní)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Zvonková)

Plzeňský kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Hlavňovice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Chříč)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Kařez)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Liblín)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Nemanice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Nepomuk)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Nové Mitrovice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Plzeň)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Rabí)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Trhanov)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Velenovy)

Karlovarský kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Nové Hamry)

Ústecký kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Hřensko)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Jetřichovice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Kličín)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Podmokly)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Staré Křečany)

Liberecký kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Janov nad Nisou)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Velký Valtinov)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Vrkoslavice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Zálesní Lhota)

Královéhradecký kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Bělá)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Huntířov)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Královec)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Libeč)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Nové Město nad Metují)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Studnice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Svoboda nad Úpou)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Vrchní Orlice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Zvičina)

Pardubický kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Cotkytle)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Chmelík)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Lány na Důlku)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Orličky)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Skuhrov)

Kraj Vysočina 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Humpolec)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Krahulčí)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Litohoř)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Nová Ves u Chotěboře)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Senožaty)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Slavice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Vyklantice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Žďár nad Sázavou)

Jihomoravský kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Brno)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Brod nad Dyjí)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Dyje)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Podolí)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Žádovice)

Olomoucký kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Horní Hoštice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Klepáčov)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Prostějov)

Moravskoslezský kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Čeladná)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Karlovec)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Karlovice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Opava)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Ostrava)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Pražmo)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Štramberk)

Zlínský kraj 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Pohořelice)
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Všemina)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Činěves) – zbořený
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Hradec Králové) – zrušený
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Javorná) – vyhořel v roce 1888
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Vitěšovice) – zbořený

Mimo Česko 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Innsbruck) – v Rakousku

Spoluzasvěceno 
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Nepomuckého (Kvasice)
 Kostel Panny Marie Bolestné a svatého Jana Nepomuckého (Omlenička)
 Kostel Panny Marie, svatého Josefa a svatého Jana Nepomuckého (Horní Vltavice)

Související články 
 Kaple svatého Jana Nepomuckého – více významů

Externí odkazy